Arme Eva è un film muto del 1914 diretto da Robert Wiene.

Trama

Collegamenti esterni